James Bruce kan syfta på bland andra:

James Bruce (1730–1794), skotsk upptäcktsresande.
James Bruce, 8:e earl av Elgin, (1811–1863) guvernör över Kanada.